Krasny Bor bezeichnet folgende Orte:

 Orte in der Oblast Kaliningrad, Russland,
 Krasny Bor (Kaliningrad, Gwardeisk) (ehemals Starkenberg, Kreis Wehlau/Ostpreußen)
 Krasny Bor (Kaliningrad, Polessk) (ehemals Krakau, Kreis Labiau/Ostpreußen, auch: Klein Steindorf, Müllershorst und Peremtienen)
 Krasny Bor im Rajon Prawdinsk (ehemals Ditthausen, Kreis Bartenstein/Ostpreußen), nicht mehr existent
 Krasny Bor (Kaliningrad, Osjorsk) (ehemals Kellmienen, 1938–1946 Kellmen, Kreis Darkehmen, 1938–1946 Kreis Angerapp/Ostpreußen) 
 ein Ort in der Oblast Leningrad, Russland, siehe Krasny Bor (Leningrad)
 ein Ort in der Oblast Nischni Nowgorod, Russland, siehe Krasny Bor (Nischni Nowgorod)
 ein Ort in der Oblast Nowgorod, Russland, siehe Krasny Bor (Nowgorod)

Krasny Bor bezeichnet außerdem:
 eine Sondermülldeponie in der Oblast Leningrad, Russland, siehe Krasny Bor (Sondermülldeponie)